Lewkiw (ukrainisch ; russische Entsprechung / ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Lewkiw (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Lewkiw (Kryschopil), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kryschopil